Мейстріліга 2022 — 32-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона здобула Флора.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

1-18 тури

19-36 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23/27 листопада 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Мейстріліга на soccerway  

2022
Естонія
2022 в естонському спорті